Der Mannschaftswettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde vom 23. bis 25. Juli 2021 auf dem Yumenoshima Park Archery Field ausgetragen. Es nahmen 36 Athletinnen in 12 Mannschaften an diesem Wettbewerb teil.

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 25. Juli 2021, 9:30 Uhr (Ortszeit), 2:30 Uhr (MESZ)
 Viertelfinale: 25. Juli 2021, 13:45 Uhr (Ortszeit), 6:45 Uhr (MESZ)
 Halbfinale: 25. Juli 2021, 15:17 Uhr (Ortszeit), 8:17 Uhr (MESZ)
 Bronzefinale: 25. Juli 2021, 16:15 Uhr (Ortszeit), 9:15 Uhr (MESZ)
 Finale: 25. Juli 2021, 16:40 Uhr (Ortszeit), 9:40 Uhr (MESZ)

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Hauptrunde 
Jede Mannschaft absolvierte vier Sätze, in denen jede der drei Athletinnen jeweils zwei Pfeile schoss (insgesamt also sechs Pfeile pro Satz und Team). Hatte eine Mannschaft die ersten drei Sätze gewonnen, wurde der vierte Satz nicht mehr ausgetragen. Stand es nach vier Sätzen Unentschieden, sorgte ein Shoot-off (SO) mit drei Pfeilen für die Entscheidung. In jedem K.-o.-Duell wurden zwei Zielscheiben aufgestellt, beide Teams schossen abwechselnd auf ihre jeweilige Zielscheibe.

Weblinks 
 Bogenschießen auf der offiziellen Website der Spiele

Mannschaft Frauen
Frauenschießsportwettkampf